Movimento per la Democrazia (Movimento para a Democracia) – partito politico capoverdiano
 Movimento per la Democrazia (Botswana Movement for Democracy) – partito politico botswano
 Movimento per la Democrazia (Hnutie za demokraciu) – partito politico slovacco
 Movimento per la Democrazia - La Rete – partito politico italiano del passato